Greatest Hits: God's Favorite Band é a segunda coletânea de grandes sucessos da banda de pop punk e punk rock Green Day a ser lançada oficialmente (ver International Superhits!), lançada em 17 de Novembro de 2017. Contém gravações de 1992 até 2017, passando por Kerplunk, Dookie, Insomniac, Nimrod, Warning, American Idiot, 21st Century Breakdown, ¡Uno! e  Revolution Radio, contando com duas faixas exclusivas, "Back In The USA" e "Ordinary World", com a participação de Miranda Lambert.

O título é uma referência ao comentário do baterista da banda, Tré Cool, no DVD de 2005 "Bullet in a Bible", onde disse que o céu estava claro pois Deus queria ver sua "banda favorita" novamente.

Faixas

Desempenho nas tabelas musicais

Pessoal 
Green Day
Billie Joe Armstrong – guitarra, vocais principais, harmônica, piano
Mike Dirnt – baixo, segunda voz
Tré Cool – bateria, percussão

Músicos adicionais
Jason White – guitarra adicional em "Oh Love" e "Back In The USA"
Petra Haden – violino em "Hitchin' a Ride" e "Good Riddance (Time of Your Life)"
Jason Freese – teclados adicionais
Tom Kitt – arranjo de cordas para "21 Guns"
David Campbell – arranjo de cordas for "Good Riddance (Time of Your Life)"

Produção
Green Day – produção
Rob Cavallo – produção
Butch Vig – produção
Andy Ernst – produção, engenharia, mixagem
Neill King – engenharia
Kevin Army – engenharia
Ken Allardyce – engenharia
Doug McKean – engenharia
Chris Dugan – engenharia
Jerry Finn – mixagem
Chris Lord-Alge – mixagem
Jack Joseph Puig – mixagem
Andrew Scheps – mixagem
John Golden – masterização
Ted Jensen – masterização
Eric Boulanger – masterização

Arte e Fotografia 
 Frank Maddocks - Diretor criativo, design e fotografia

 Donny Phillips - Ilustração da capa

 Marina Chavez - Foto original da capa e fotografia

 Wade Brands - Fotografia

 Snorri Bros. - Fotografia

 Alison Dyer - Fotografia

 Eva Janey - Fotografia

 Ken Schles - Fotografia

 Greg Schneider - Fotografia

 Felisha Tolentino - Fotografia
*informações retiradas do livro de informações sobre o CD oficial.

Álbuns de Green Day
Álbuns de grandes êxitos de 2017
Álbuns produzidos por Butch Vig
Álbuns da Reprise Records
Álbuns produzidos por Rob Cavallo